Зуевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зуевская волость (Богородский уезд) — в составе Московской губернии, Богородский уезд. В 1918 году переименована в Фёдоровскую волость.
 Зуевская волость (Миргородский уезд) — в составе Полтавской губернии, Миргородский уезд
 Зуевская волость (Холмский уезд) — в составе Псковской губернии, Холмский уезд
 Зуевская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Зуевская волость (Миусский округ) — в составе Миусского, затем Таганрогского округа Области Войска Донского.